Honobono Log — короткі замальовки про романтичні будні закоханих пар та молодят, засновані на популярній в інтернеті серії ілюстрацій.

Персонажі 
 Чіхару — сейю Асамі Сето.
 Ейта — сейю Мію Іріно.

Опенінг 
Пісня «morning» у виконанні «Ame no Parade».

Посилання 
 Honobono Log  на сайті «MyAnimeList» 
 Honobono Log  на сайті «Аниме-Кун» 

Аніме 2016
Манґа 2016